Berninches kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berninches (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Berninches (bergstopp), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Berninches (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar